

Sigle
 Mobile Telephone Networks (MTN), uno dei principali operatori di telefonia mobile in Africa

Codici 
 MTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baltimore / Martin (Maryland) (Stati Uniti)